Óscar Olivares, ilustador venezolano.
 Óscar Olivares, futbolista chileno.
 Óscar Olivares, actor mexicano.
 Óscar Olivares, karateca español.
 Óscar Olivares, actor de doblaje chileno.